Анна Ліз — новозеландська оперна співачка
 Ліз 3976 — астероїд
 Ліз — річка, ліва притока Ками